

Sigle 

 Service d'intérêt économique général

Toponyme 

 L'arrondissement de Rhin-Sieg, arrondissement allemand en Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
 La Sieg, rivière allemande de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et Rhénanie-Palatinat.

Patronyme 

 Carl Sieg (1784-1845), peintre et lithographe allemand.
 Gunther Sieg (1936-2008), homme politique allemand.
 John Sieg (1903-1942), employé des chemins de fer et journaliste germano-américain.
 Paul Eugen Sieg (1899-1950), physicien et un écrivain allemand.
 Ulrich Sieg (1960-), historien allemand.
 Victor Sieg (1837-1899), compositeur et organiste français.